Примера Дивисьон Чили 1984 () — 52-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Северная зона

Южная зона

Лигилья финал

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1984
Чили
Спорт в Чили в 1984 году